Die SkiStar Swedish Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2017 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Umag Open sowie in Newport die Hall of Fame Tennis Open gespielt. Alle drei Turniere gehörten zur Kategorie ATP World Tour 250. Auf das Turnier der Männer folgte das Turnier der Damen in Båstad vom 24. bis 30. Juli.

Titelverteidiger waren Albert Ramos im Einzel sowie Marcel Granollers und David Marrero im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juli 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser, da Richard Gasquet seine Teilnahme zurückzog.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 398 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 398 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Båstad